Schimke ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Schimke (* 1937), deutscher Tiermediziner, Anästhesiologe und Hochschullehrer
 Helma Schimke (1926–2018), österreichische Architektin und Bergsteigerin
 Henning Schimke (* 1958), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Jana Schimke (* 1979), deutsche Politikerin (CDU)
 Martin Schimke (* 1959), deutscher Basketballspieler, Basketballfunktionär und Sportrechtler
 Robert T. Schimke (1932–2014), US-amerikanischer Biochemiker und Krebsforscher
 Sarah Schimke (* 1978), deutsche Germanistin

Siehe auch:
 Eigengut-Schimke
 Schimk
 Schimpke
 Tschimpke